Largo do Paço é o nome comum de arruamento:

 Largo do Paço em Braga, Portugal
 Largo do Paço em Lisboa, Portugal

 Largo do Paço, em Cernache, Coimbra

 Antiga denominação da Praça XV de Novembro, no Rio de Janeiro.

Desambiguação